Söderby (Vormsi), een plaats op het Estlandse eiland Vormsi
 Söderby (Lemland), een plaats in de gemeente Lemland op de eilandengroep Åland
 Söderby och Hemmingstorp, een plaats in de Zweedse gemeente Upplands Väsby
 Söderby-Karl, een plaats in de Zweedse gemeente Norrtälje